Hannah Woolley (1622 – 1675) – scrittrice britannica
 Leonard Woolley (1880-1960) – archeologo inglese
 Monty Woolley (1888-1963) – attore statunitense
 Persia Woolley (...) – scrittrice statunitense